Сегунда Лига 1991/1992 () — 2-й сезон Второй лиги Португалии по футболу с момента её создания. В чемпионате приняли участие 18 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сегунда 1991/92 на rsssf.com

1991/1992
Португалия
Португалия
Спорт в Португалии в 1991 году
Спорт в Португалии в 1992 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1991/1992